La phillipsite-Na è un minerale.

Etimologia  
Il nome è in onore del mineralogista e geologo inglese William Phillips (1775-1828).

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Zeoliti